Portugese schrijfwijze voor Ecuador, een land in het noordwesten van Zuid-Amerika. 
Equador (Brazilië), een stad in de staat Rio Grande do Norte in de  Regio Noordoost in Brazilië